

Persone
Gustav Theodor Holst (1874-1934) – compositore britannico
Henriette Roland Holst-Van der Schalk (1869-1952) – scrittrice olandese
Erika Holst (1979) – hockeista su ghiaccio svedese
Adriaan Roland Holst (1888-1976) – poeta olandese

Altro
3590 Holst – asteroide della fascia principale